

Махмутово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Махмутово — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Махмутово — присілок, Салаватський район, Башкортостан